Denumirea de Kirilovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kirilovo, un sat în comuna Elhovo, regiunea Iambol;
 Kirilovo, un sat în comuna Stara Zagora, regiunea Stara Zagora.